Кристен Смит (;  — ) — норвежский  и , известный своими исследованиями флоры Канарских островов и реки Конго.

Биография 
Кристен Смит родился в деревне Скогер в Норвегии  года. Учился на врача в Университете Кристиании у профессора Мартина Валя. Вместе с Й. В. Хорнеманом путешествовал по Норвегии, собирая образцы растений для книги Flora Danica. 

В 1808 году Смит окончил Университет Кристиании и стал работать врачом. 

В 1814 году он был назначен профессором ботаники и экономики в Университете. Однако он не преподавал в университете, так как после назначения продолжил активно путешествовать. 

В 1815 году Кристен Смит и немецкий геолог Леопольд фон Бух отправились на экспедицию на Канарские острова и Мадейру. Экспедиция привезла в Европу около 600 образцов растений, из которых примерно 50 видов, в том числе сосна канарская, ранее не были известны науке. 

В 1816 году Смит был приглашён Лондонским королевским обществом на экспедицию HMS Congo по реке Конго под командованием Дж. Х. Таки. Целью экспедиции было узнать, связана ли Конго с рекой Нигер. Однако из-за нехватки запасов еды после прохождения 450 км по реке она была вынуждена повернуть вниз по Конго. Во время возвращения Смит и ещё несколько членов экспедиции заболели лихорадкой (вероятно, жёлтой лихорадкой). 

Кристен Смит скончался  года, капитан Таки умер 4 октября, уже после возвращения на корабль. Около 250 видов, описанных Смитом в дневнике, ранее не были известны и были впоследствии описаны другими ботаниками как новые.

Некоторые научные работы 
 Smith, C. (1819). Dagbok paa en Reise til Congo i Afrika. 164 p.

Роды, названные в честь К. Смита

Литература 
 Munthe, Preben (2004). Christen Smith — botaniker og økonom. Aschehoug, Oslo ISBN 82-03-22965-4